Beuckert ist der Nachname von:

 Michael Beuckert, deutscher Autor, siehe Mara-Cassens-Preis
 Rolf Beuckert, deutscher Schauspieler, siehe Hersfeld-Preis
 Sven Beuckert (* 1973), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Beukert
 Peuckert